Qilluakitsoq bezeichnet:
 Qilluakitsoq (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qilluakitsoq (See) (auch Qilluarissoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland